Мария Шестакова:
* 
 Шестакова, Мария Анатольевна (род. 1994) — российская футболистка.